«Подольсккабель» — предприятие в городе Подольске, специализирующееся на производстве кабельно-проводниковой продукции.

История 

Подольский кабельный завод был основан 9 июля 1941 года под названием «Винилпровод» для обеспечения нужд Красной армии недорогими и лёгкими полевыми проводами. В августе 1941-го первая партия продукции была отправлена на фронт. 12 февраля 1942 года завод указом Народного Комиссариата электропромышленности подольский завод стал филиалом московского предприятия «Электропровод». «Винилпровод» также должен был освоить производство проводов в пластмассовой изоляции. В декабре 1947 года завод получил именование «Государственный Союзный завод № 683». Название просуществовало всего год — уже в 1948 году предприятие именовалось «почтовый ящик № 60». В июне 1954 года предприятие впервые получило нынешнее имя — Государственный Союзный завод «Подольсккабель». 22 ноября 1971 года, согласно Постановлению Совета Министров РСФСР предприятию было присвоено название «Подольский кабельный завод имени Клемента Готвальда». Осенью 1992 года завод прошёл через процедуру приватизации и был реорганизован в акционерное общество открытого типа. При этом 49% акций остались во владении государства. 29 мая 2000 года завод, с согласия всех работников предприятия, был преобразован из открытого акционерного общества «Подольский кабельный завод» в закрытое акционерное общество работников «Народное предприятие «Подольсккабель». В феврале 2009 года завод снова сменил юридический статус — с ЗАО на ОАО, и в дальнейшем на АО. На текущий момент завод является одним из крупнейших производителей кабельной продукции в России.

Примечания

Ссылки 
 Подольский кабельный завод провел сертификацию силовых кабелей
 «Подольсккабель» на конференции «Снабжение в нефтегазовом комплексе»

Электротехнические компании России
Предприятия Подольска